Bieg masowy kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2021 odbył się 21 lutego w Pokljuce. Była to jedenasta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 30 zawodniczek, wszystkie ukończyły zawody. Mistrzynią świata została Austriaczka Lisa Hauser, srebro zdobyła Norweżka Ingrid Landmark Tandrevold, a trzecie miejsce zajęła jej rodaczka - Tiril Eckhoff.

Najwyżej sklasyfikowaną (i jedyną) z Polek była Monika Hojnisz, która zajęła 22. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2021